Wprost – tygodnik
 Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” – wydawnictwo
 Grupa Wprost – grupa artystyczna